Blindeweg (Haaksbergen), een straat in Haaksbergen
Blindeweg (Montfoort), een straat in Montfoort
Blindeweg (Rockanje), een straat in Rockanje
Blindeweg (Rotterdam), een straat in Rotterdam